Lee Hallyday (ou Lee Halliday), né Lemoine Gardner Ketcham le  aux États-Unis, est un chanteur et danseur américain de music-hall. Il est essentiellement connu pour être le cousin et « père de cœur », ainsi que premier mentor-pygmalion, agent artistique et producteur de Johnny Hallyday.

Biographie 
Né en 1927 à Sapulpa en Oklahoma aux États-Unis, Lee Lemoine Ketcham devient chanteur-danseur saltimbanque itinérant de spectacle de music-hall sous le nom d'artiste « Lee Halliday ». Il rencontre les sœurs Menen et Desta Mar (danseuses et cousines paternelles de Johnny Hallyday) lors d'une tournée à Londres, avec qui il forme avec succès le trio et duo de danse acrobatique « les Halliday's » avec qui il se produit à Paris et en tournée de spectacles en Europe (il épouse Desta, dont il divorce dans les années 1970, avec qui il a une fille, Carol-Makéda Ketcham et un fils Michael Ketcham Halliday). 
.

Jean-Philippe Smet - Johnny Hallyday 
Né en 1943 dans le , Jean-Philippe Smet est abandonné huit mois après sa naissance par son père Léon Smet. Sa mère mannequin Huguette Clerc le confie alors à sa belle sœur paternelle Hélène Mar, dont les deux filles Desta et Menen, cousines de Jean-Philippe, se produisent à Paris et en tournée en Europe, en trio avec Lee Halliday, suivies de leur mère Hélène et de Jean-Philippe Smet enfant âgé de six ans. Jean-Philippe apprend alors en « enfant de la balle » le métier de saltimbanque du spectacle (chanteur, danseur, comédien, violon, guitare) durant une dizaine d'années. Lee Halliday et Jean-Philippe Smet, qu'il surnomme Johnny, nouent alors un lien de « père et fils de cœur » à vie. C'est en voyant Elvis Presley à l'âge de quatorze ans dans le film Loving You de Hal Kanter en 1957, que l'adolescent devient fan d'Elvis et de Rock 'n' roll et décide de devenir chanteur de rock'n'roll. Lorsqu'il fut question pour Jean-Philippe Smet d'adopter un nom d'artiste, c'est tout naturellement et quasi par filliation qu'il opte pour le surnom Johnny que lui a donné Lee, et le même nom de scène de ce père de substitution et de cœur, incarnation vivante pour lui du rêve américain. 

Après un passage remarqué dans l'émission de radio Paris cocktail en , alors qu'il fréquente le Golf-Drouot (temple mythique du rock des années 1960), il signe son premier contrat avec la maison de disques Vogue quelques semaines plus tard et sort avec succès à l'age de 17 ans ses premiers disques de rock français T'aimer follement, Laisse les filles en 1960, avant que son disque suivant Souvenirs, souvenirs ne devienne le premier tube de sa longue carrière au sommet de la chanson française. Une erreur sur la pochette de son premier 45 tours, transforme Halliday en Hallyday, que Lee conseille à Johnny de conserver à titre de différence.

Lorsque Johnny Hallyday signe en  avec la firme Philips.

Parallèlement à la carrière de Johnny Hallyday, Lee Hallyday en tant que producteur artistique lance également quelques groupes et chanteurs, dont Les Lionceaux, Herbert Léonard et produit des disques pour Nanette Workman, Lucky Blondo, ou encore William Sheller.

Lee Hallyday vit à Londres.

Bibliographie 
 1964 : Lee Hallyday raconte Johnny, par Lee Hallyday, Paris, UGE (Union Générale d'Édition), (réédité en 2000).
 2000 : Johnny Hallyday, l'enfance d'une star, de Desta Hallyday et Lee Hallyday, Paris, Michel Lafon.

Notes et références

Articles connexes 
 Johnny Hallyday - Famille Smet
 Spectacles de Johnny Hallyday
 Discographie de Johnny Hallyday
 Bibliographie de Johnny Hallyday

Liens externes 
 
 
 

Producteur américain de musique
Johnny Hallyday
Naissance en décembre 1927
Naissance dans le comté de Creek